DIN 7980 er en DIN-Standart for en fjederskive.

Kilde  
http://bolte.dk/fjederskiver-din-7980/
DIN-standarder